Стома:

 Стома — в хирургии — искусственное отверстие, создающее сообщение между полостью любого органа.
 Стома Митрофанова — континентальная сухая урологическая стома, изобретённая в 1980 году французским хирургом Полем Митрофановым.